Decentraland ist eine dezentralisierte 3D-Plattform für virtuelle Realität, die aus 90.601 Parzellen virtuellen Landes besteht. Virtuelle Immobilien in Decentraland sind NFTs, die mit der Kryptowährung „MANA“ gekauft werden können, welche auf der Ethereum-Blockchain basiert. Immobilienentwickler und andere Akteure investieren in diese in Form von Pixeln bestehenden Parzellen.

Ariel Meilich und Esteban Ordano haben Decentraland mitbegründet und sich mittlerweile aus dem Projekt zurückgezogen. „MANA“ wurde im Februar 2020 für die Öffentlichkeit freigegeben und wird von der Decentraland Foundation weiter entwickelt. Die Kryptowährung wies im Dezember 2021 eine Marktkapitalisierung von 7,4 Milliarden Euro auf. Bis August 2022 ist diese auf rund 1,8 Milliarden Euro gesunken.

Geschichte 
Decentraland wurde ursprünglich 2015 von den Argentiniern Ariel Meilich und Esteban Ordano gegründet. Zunächst handelte es sich nur um ein gepixeltes Raster, das den Nutzern über einen Proof-of-Work-Algorithmus Pixel zuwies. Später entwickelte sich Decentraland zu einer 3D-Welt. Im Jahr 2017 sammelte Decentraland über ein Initial Coin Offering 26 Millionen US-Dollar ein. Im Oktober 2018 führten Decentraland und Animoca Brands eine gegenseitige Investition über einen Aktien- und „MANA“-Token-Tausch in Höhe von jeweils 0,5 Millionen US-Dollar durch. Zu den Decentraland-Investoren gehören die Digital Currency Group, Kenetic Capital, FBG Capital, CoinFund und Hashed.

Als Decentraland 2017 in die Beta-Phase startete, verkauften die Entwickler virtuelle Grundstücke für nur 20 US-Dollar; nach dem NFT-Boom in den Jahren 2020 und 2021 wurden die begehrtesten digitalen Immobilien in Decentraland für mehr als 100.000 US-Dollar verkauft.

Im Juni 2021 schuf das Londoner Auktionshaus Sotheby’s eine Nachbildung seines Hauptsitzes in der Londoner New Bond Street als virtuelle Galerie in Decentraland. Das Gebäude wurde dafür auf Decentraland digital nachgebaut, um NFT-Kunst auszustellen und zu verkaufen.

Am 18. Juni 2021 zahlte das in New York ansässige digitale Immobilien-Investmentunternehmen Republic Realm umgerechnet 913.228 US-Dollar für 259 Parzellen von Decentraland, die es in ein virtuelles Einkaufsviertel namens „Metajuku“ verwandeln will, das dem Tokioter Einkaufsviertel Harajuku nachempfunden sein soll.

Das viertägige „Metaverse-Festival“, das im Oktober 2021 stattfand, war das erste „Metaverse“-Musikfestival und beinhaltete Virtual-Reality-Auftritte von deadmau5, AlunaGeorge, Alison Wonderland und anderen Musikschaffenden.

Im September 2021 kündigte der Staat Barbados an, eine digitale Botschaft in Decentraland zu errichten.

Weblinks 

 Website von Decentraland

Einzelnachweise 

Virtual-Reality-Software